Die Saison 2011/12 der italienischen Eishockeymeisterschaft der Serie A1 begann im Herbst 2011 und war die 78. reguläre Austragung der italienischen Staatsmeisterschaft. Zehn Mannschaften nahmen an ihr teil.

Während Asiago Hockey der Titelverteidiger war, stiegen die WSV Sterzing Broncos aus der zweiten italienischen Eishockeyliga in die Erste auf.

Rekordmeister HC Bozen setzte sich in den Playoff-Finals in vier Begegnungen gegen den HC Pustertal durch.

Teilnehmende Mannschaften 

(gereiht nach Vorjahrsplatzierung)

Stadien

Modus 
In der Hauptrunde absolvierten die zehn Mannschaften jeweils 36 Spiele. Anschließend wurde die Liga in zwei Gruppen aufgeteilt, wobei die Mannschaften in ihrer Gruppe jeweils in Hin- und Rückspiel auf die übrigen Gruppenteilnehmer trafen. Die Punktzahl aus der Hauptrunde wurde für die zweite Saisonphase halbiert. Die vier bestplatzierten Mannschaften der Hauptrunde qualifizierten sich für die Gruppe A, deren Teilnehmer sich alle für die Playoffs qualifizierten, in denen der Meistertitel ausgespielt wurde, sowie die vier bestplatzierten Mannschaften der Gruppe B, in der die übrigen sechs Mannschaften der Hauptrunde antraten. Für einen Sieg nach regulärer Spielzeit erhielt jede Mannschaft drei Punkte, für einen Sieg nach Overtime zwei Punkte, bei einer Niederlage nach Overtime gab es einen Punkt und bei einer Niederlage nach regulärer Spielzeit null Punkte.

Hauptrunde

Tabelle 

Sp = Spiele, S = Siege, U = unentschieden, N = Niederlagen, OTS = Overtime-Siege, OTN = Overtime-Niederlage, SOS = Penalty-Siege, SON = Penalty-Niederlage

Zweite Saisonphase

Gruppe A 

Sp = Spiele, S = Siege, U = unentschieden, N = Niederlagen, OTS = Overtime-Siege, OTN = Overtime-Niederlage, SOS = Penalty-Siege, SON = Penalty-Niederlage

Gruppe B 

Sp = Spiele, S = Siege, U = unentschieden, N = Niederlagen, OTS = Overtime-Siege, OTN = Overtime-Niederlage, SOS = Penalty-Siege, SON = Penalty-Niederlage

Beste Scorer 
Quelle: eliteprospects.com; Abkürzungen: Sp = Spiele, T = Tore, V = Assists, Pkt = Punkte, +/− = Plus/Minus, SM = Strafminuten; Fett: Turnierbestwert

Playoffs

Turnierbaum

Meisterkader des HC Bozen

Beste Scorer 
Quelle: eliteprospects.com; Abkürzungen: Sp = Spiele, T = Tore, V = Assists, Pkt = Punkte, +/− = Plus/Minus, SM = Strafminuten; Fett: Turnierbestwert

Beste Torhüter 
Quelle: pointstreak.com; Abkürzungen: Sp = Spiele, Min = Eiszeit (in Minuten), GT = Gegentore, SO = Shutouts, Sv% = gehaltene Schüsse (in %), GTS = Gegentorschnitt; Fett: Turnierbestwert

Weblinks 
 Federazione Italiana Sport del Ghiaccio
 Lega Italiana Hockey Ghiaccio
 Tabelle der Seria A1 bei pointstreak.com
 Playoff-Ergebnisse bei pointstreak.com

Einzelnachweise 

2011
Eishockeysaison 2011/12

it:Serie A 2011-2012 (hockey su ghiaccio)